Joseph John Thomson
Joseph Thomson, explorador.